Бранко Смичков е български общественик и емигрантски деец от Македонската патриотична организация.

Биография 
Роден е в град Прилеп, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония. Брат е на Кочо Смичков, а дядо му е убит от сърбите след 1913 година. Емигрира в Брюксел, Белгия, където се включва в дейността на дружество „Тодор Александров“ към МПО в периода 1960 - 1971 година. Влиза в конфликт с друг деец на дружеството, Георги Данев, като остава предан на Иван Михайлов. В продължение на много години е следен от УДБ-а.

Родословие

Бележки 

Родени в Прилеп
Български общественици от Македония
Дейци на Македонската патриотична организация